Mandela se poate referi la:

 Mandela, comună din provincia Roma, regiunea Lazio, Italia
 Nelson Mandela, om politic sud-african, care a deținut funcția de președinte al Africii de Sud